Araguanã puede hacer referencia a:

 Araguanã, municipio brasileño del estado de Maranhão.
 Araguanã, municipio brasileño del estado de Tocantins.